Hellufjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Hellufjall (berg i Island, Austurland), 
 Hellufjall (berg i Island, Västlandet), 
 Hellufjall (kulle), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar